Na matemática, no campo da teoria do nó, um nó invariável é a quantidade (em sentido amplo), definido para cada nó que é o mesmo para o equivalente nós. A equivalência é muitas vezes determinado pelo ambiente isotopico mas pode ser dado por Homeomorfismo. Algumas invariantes são, de fato, os números, mas as constantes podem variar do simples, tais como um sim/não resposta, para aqueles tão complexa como uma teoria de homologia . A investigação sobre o cálculo de invariantes não é apenas motivada pelo problema básico de distinção de um nó de outro, mas também para compreender propriedades fundamentais dos nós e das suas relações com outros ramos da matemática. 

A partir da perspectiva moderna, é natural definir um nó invariante a partir de um nó de diagrama. Isso, deve ser inalterado (isto é, invariável), sob os movimentos de Reidemeister (Tricolorability é particularmente um exemplo simples). Outros exemplos são os nós polinômiais, tais como o polinômio de Jones, que estão atualmente entre os mais úteis invariantes para distinguir nós um do outro, embora atualmente não se sabe se existe um nó polinômio que a distingue de todos nós uns dos os outros. No entanto, existem constantes que distinguem o unknot (desatar) de todos os outros nós, como a homologia de Khovanov e a homologia do nó de Floer homologia.

Outras invariantes podem ser definidas considerando alguns inteiros de função de valor do nó diagramas e tendo o seu valor mínimo ao longo de todos os possíveis diagramas de um determinado nó. Esta categoria inclui a travessia do número, que é o número mínimo de cruzamentos para qualquer diagrama do nó e o número de ponte, que é o número mínimo de pontes para qualquer diagrama do nó.

Nós
Topologia